Cayambe kan syfta på följande platser:

Ecuador 

 Cayambe (vulkan), 
 Cayambe (ort), Pichincha, 

Robotskapade Ecuadorförgreningar